es un manga japonés shōnen creado, escrito y diseñado por Masashi Kishimoto, e ilustrado por Akira Ōkubo. Fue publicado en el semanario de Shueisha, Shōnen Jump, desde el 13 de mayo de 2019 hasta el 22 de marzo de 2020.

En Estados Unidos, Viz Media publica la serie en la versión estadounidense de Shonen Jump, mientras Shueisha lo pública mundialmente por su plataforma gratuita MANGA plus.

Producción 
En una entrevista publicada en la edición de octubre de Kadokawa's Entermix el 20 de agosto de 2015, Kishimoto destacó las ideas para su próximo trabajo, esto después de finalizar su famosa serie Naruto el 10 de noviembre de 2014. Afirmó que su nuevo trabajo sería un manga de ciencia ficción y que ya había finalizado los diseños de los personajes. En la misma entrevista declaró que su próximo trabajo posiblemente no sería una serialización semanal, debido a una tensión muscular que le provocó la ilustración de Naruto. En una entrevista publicada por Jump Giga en agosto de 2016, Kishimoto declaró que ya había planeado su próximo trabajo y que ya había investigado para ello. En diciembre de 2017, en la Jump Festa de 2018, durante un panel de Boruto: Naruto Next Generations, Kishimoto expuso varios secuencias de arte que dibujó para su nuevo trabajo, con un debut previsto para 2018 con motivo del 50º aniversario de Jump en la revista semanal Shōnen.

Durante el evento Jump Festa 2019 en diciembre de 2018, Samurai 8: Hachimaruden fue anunciado formalmente. La nueva colaboración entre Kishimoto y su antiguo ayudante Akira Ōkubo se estrenaría en Weekly Shōnen Jump en la primavera japonesa de 2019. En el evento, la actriz de voz (seiyu) de Naruto, Junko Takeuchi, leyó un comentario de Kishimoto, que afirmaba que el nuevo manga combinará su amor por la cultura y la estética japonesas con su amor por los escenarios y la tecnología de la ciencia ficción. En cuanto a la duración de la serie, Kishimoto tiene previsto publicarla actualmente en unos diez volúmenes.

Manga 
Samurai 8: La historia de Hachimaru es creada, escrita y desarrollado por Masashi Kishimoto, mientras la ilustración es realiza por Akira Ōkubo, quien fuese asistente para el manga de Naruto. Comienza la serialización en el semanario de Shueisha, Shōnen Jump, el 13 de mayo de 2019, siendo la primera serie de la revista publicada en el período japonés de la recién entrante Era Reiwa. Un avance de cuatro páginas del manga fue publicado en el número combinado #22-23 de la revista el 27 de abril, siendo el último número publicado en el período de la saliente Era Heisei.

Recepción  
Rebecca Silverman de Anime News Network clasificó el primer volumen como B-.  Silverman consideró que la serie atrae a los lectores más jóvenes, aunque la naturaleza de buen corazón de la serie también podría atraer a los lectores mayores.  Elogió el arte de Okubo, pero consideró la tradición del mundo en gran medida subdesarrollada y sintió que hay vacíos demasiado notables en la historia.

El manga tuvo una muy mala recepción y ventas por parte del público japonés,tras lo cual fue cancelado el 23 de marzo de 2020 en el volumen 17 (año 2020) de la revista.

Referencias 

Series de manga publicadas por Shūeisha
Shōnen
Anime y manga de ciencia ficción
Anime y manga de aventuras
Manga y anime sobre samuráis
Manga de 2019